Ranco è un comune italiano della provincia di Varese
 Ranco è una frazione di Badia Tedalda (AR)
 Provincia di Ranco è una provincia della Regione di Los Ríos nel Cile
 Lago Ranco è un lago del Cile
 Lago Ranco (comune) è un comune del Cile della Provincia di Ranco